Oudenrijn ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Antonius van den Oudenrijn OP (1890–1962), niederländischer Dominikaner und Bibelwissenschaftler

Siehe auch:
 Knooppunt Oudenrijn, Autobahnkreuz in der niederländischen Provinz Utrecht im Süd-Westen der Stadt Utrecht